Клюи́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Ла-Шатр).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 270 км к югу от Парижа, 155 км на юго-запад от Орлеана, 30 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 1 035 человек (2007).